Вишнёвый — посёлок в Радищевском районе Ульяновской области, относится к Калиновскому сельскому поселению.

География 
Расстояние до районного центра: Радищево — 32 км. 

Расстояние до областного центра: Ульяновск — 146 км.

История 
Посёлок возник во времена НЭПа в 1908 году, как выселок села Кубра и назывался Кубринский. Затем переименован в Вишнёвый. Население — украинцы..

Население 

На 1913 год — в 16 дворах жило: 32 муж. и 29 жен.;

Примечания

Ссылки 
 Страница Радищевского района на официальном сайте органов власти Ульяновской области;
 Официальный сайт Радищевского района.

Населённые пункты Радищевского района